Женская сборная США по хоккею с шайбой представляет США на международных турнирах по хоккею с шайбой. Управляется Федерацией США по хоккею с шайбой. Главный тренер сборной — Джоэл Джонсон.

Первый официальный матч сыграла 21 апреля 1987 года против Канады (1:2).

На данный момент сборная занимает первое место в мировом рейтинге и является одной из сильнейших сборных, девять раз становясь чемпионами мира и дважды чемпионом Олимпийских игр.

Выступления на Олимпийских играх 
 1998 — Чемпион
 2002 — Серебряная медаль
 2006 — Бронзовая медаль
 2010 — Серебряная медаль
 2014 — Серебряная медаль
 2018 — Чемпион
 2022 — Серебряная медаль

Выступления на чемпионатах мира 
 1990 — Серебряная медаль
 1992 — Серебряная медаль
 1994 — Серебряная медаль
 1997 — Серебряная медаль
 1999 — Серебряная медаль
 2000 — Серебряная медаль
 2001 — Серебряная медаль
 2003 — чемпионат не состоялся
 2004 — Серебряная медаль
 2005 — Чемпион
 2007 — Серебряная медаль
 2008 — Чемпион
 2009 — Чемпион
 2011 — Чемпион
 2012 — Серебряная медаль
 2013 — Чемпион
 2015 — Чемпион
 2016 — Чемпион
 2017 — Чемпион
 2019 — Чемпион

Примечания 

США
Хоккей с шайбой в США
Сборная США по хоккею с шайбой